AGM-45 Shrike – missile antiradar statunitense
Shrike – personaggio del ciclo di romanzi fantascientifici Canti di Hyperion di Dan Simmons